Szentmiklós, Pécs városrésze
Szentmiklós község Horvátországban, Verőce-Drávamente megyében
Szentmiklós (Beregszentmiklós v. Szolyvaszentmiklós), Munkácsi járás
Szentmiklós, Kolozs megyei Torda középkorban elpusztult része
Szentmiklós, a Sárköz egyik elpusztult települése

Hasonló nevű települések 
 Ausztria
Lajtaszentmiklós mezőváros Burgenland tartományban, a Nagymartoni járásban

 Magyarország
Daruszentmiklós község Fejér megyében, a Dunaújvárosi járásban
Dánszentmiklós község Pest megyében, a Ceglédi járásban
Dunaszentmiklós község Komárom-Esztergom megyében, a Tatai járásban
Fertőszentmiklós város Győr-Moson-Sopron megyében, a Soproni járásban
Kunszentmiklós város Bács-Kiskun megyében, a Kunszentmiklósi járás központja
Magyarszentmiklós község Zala megyében, a Nagykanizsai járásban
Mosonszentmiklós község Győr-Moson-Sopron megyében, a Győri járásban
Rábaszentmiklós község Győr-Moson-Sopron megyében, a Téti járásban
Szigetszentmiklós város Pest megyében, a Szigetszentmiklósi járás székhelye
Tarnaszentmiklós  község Heves megyében, a Hevesi járásban
Tápszentmiklós község Győr-Moson-Sopron megyében, a Pannonhalmi járásban
Tornyiszentmiklós község Zala megyében, a Lenti járásban
Törökszentmiklós város Jász-Nagykun-Szolnok megyében, a Törökszentmiklósi járás székhelye

 Románia
Aranyosszentmiklós falu Kékes községben, Beszterce-Naszód megyében
Belényesszentmiklós falu Sólyom községben, Bihar megyében
Betlenszentmiklós falu Szépmező községben, Fehér megyében
Gyergyószentmiklós municípium Hargita megyében
Hegyközszentmiklós falu Székelyhíd községben, Bihar megyében
Káposztásszentmiklós falu Nyárádkarácson községben, Maros megyében
Kisszentmiklós egykor önálló falu, ma Arad városrésze
Krasznaszentmiklós falu Kismajtény községben, Szatmár megyében
Nagyszentmiklós város Temes megyében
Oláhszentmiklós községközpont Bihar megyében
Szamosszentmiklós falu Apahida községben, Kolozs megyében
Székelyszentmiklós falu Siménfalva községben, Hargita megyében

 Szerbia
Tiszaszentmiklós falu Csóka községben, az Észak-bánsági körzetben

 Szlovákia
Búrszentmiklós község a Nagyszombati kerület Szenicei járásában
Detrekőszentmiklós község a Pozsonyi kerület Malackai járásában
Liptószentmiklós város és járási székhely a Zsolnai kerületben
Szentmiklósvölgye község a Trencséni kerület Vágújhelyi járásában
Szentmiklós puszta, Szúd egykori majorja, Besztercebányai kerület, Korponai járás
Szentmiklós puszta (Kis- és Nagy-), Perbete határában, Nyitrai kerület, Komáromi járás

Történeti földrajz
Ladány-Szentmiklós, Fejér megyei Nádasdladány község középkori neve
Garamszentmiklós Garamnémetfalva része, Szlovákia, Besztercebányai kerület, Breznóbányai járás
Kerkaszentmiklós, Tornyiszentmiklós része, Zala megye
Németszentmiklós, (korábban Németnagyszentmiklós), Nagyszentmiklósba beolvadt település, Románia, Temes megye
Őrszentmiklós, (korábban Felső-, Kis-, Puszta- vagy Vácszentmiklós), Őrbottyán része, Pest megye
Sárszentmiklós, Sárbogárd része (1969-től), Fejér megye
Somogyszentmiklós, Nagykanizsa része (1981-től), Zala megye; 1950-től a neve Miklósfa
Szerbnagyszentmiklós, Nagyszentmiklós régebbi neve, Románia, Temes megye
Várszentmiklós, Németújvár része, Ausztria, Burgenland tartomány